Ла Куева Ларга има више значења:

 Ла Куева Ларга (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Куева Ларга (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику